Więzadła krzyżowe (łac. ligamenta cruciata, ang. cruciate ligaments) – pojęcie w anatomii człowieka mogące odnosić się do:
 pary więzadeł krzyżowych przednich w stawie kolanowym,
 pary tylnych więzadeł krzyżowych w stawie kolanowym,
 pojedynczego więzadła krzyżowego zęba obrotnika.

Krzyżowe